Ovariële follikel ook wel Graafse follikel
 Haarfollikel (haarzakje)
 schildklierfollikel
 lymfefollikel